Фосфонистые кислоты — тип фосфорсодержащих органических соединений. Таутомерны, имеют две общих формулы: R-P(O)H-OH и R-P(OH)2 с преобладанием первой формы.

Физические свойства 

Фосфонистые кислоты являются жидкими или твердыми веществами. Они растворяются в органических растворителях, а низшие фосфонистые кислоты растворимы в воде и выступают как кислоты средней силы.
В спектрах ЯМР P для фосфонистых кислот имеют дублет в области 15-40 м д. Константа спин-спинового взаимодействия составляет 400—500 Гц.

Химические свойства 

 Образование солей:
 

 диспропорционируют при нагревании
 

 частичное окисление до фосфоновых кислот

Получение 

Получают гидрофосфилированием олефинов

Применение 

Некоторые фосфонистые кислоты применяются в качестве пестицидов.

Литература 
 Нифантьев Э.E., Химия фосфорорганических соединений, M., 1971, с. 104—109; Нифантьев Э. Е., Химия гидрофосфорильных соединений, M., 1983. Э. E. Нифантьев
 

Фосфорорганические соединения
Органические кислоты